Lovci přízraků mohou být:

 Lovci přízraků (seriál, 2004) – americký paranormální televizní seriál
 Lovci přízraků (animovaný seriál) – francouzský animovaný televizní seriál